C16H24N2O – formula molecolare dell'oximetazolina
C16H24N2O – formula molecolare del ropinirolo

Formule molecolari